Les Goûts et les Couleurs, film français de 2018
 Les Goûts et les Couleurs, film français de 2022

Autres titres proches 
 Des goûts et des couleurs,  court-métrage d'Éric Rohmer et Anne-Sophie Rouvillois (1996) ; 
 Du goût et des couleurs, téléfilm français de Michaëla Watteaux (2006).